Nienhagen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Nienhagen, Rostock – del av Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Nienhagen, Schwanebeck – ort, tidigare kommun, Schwanebeck, Sachsen-Anhalt, 
 Nienhagen, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Nienhagen, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen, 
 Nienhagen, Lalendorf – en del av Lalendorf i Mecklenburg-Vorpommern